

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mieczków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Mieczków – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów